Краљево је југословенски ТВ филм из 1981. године.

Улоге 

|-
|Зденка Анушић || 
|-
|Инге Апелт || 
|-
|Божидар Бобан || 
|-
|Славко Бранков || 
|-
|Младен Будишчак || 
|-
|Хелена Буљан || 
|-
|Анте Дулчић || 
|-
|Влатко Дулић || 
|-
|Звонимир Ференчић || 
|-
|Иво Фици || 
|-
|Емил Глад || 
|-
|Зденка Хершак || 
|-
|Љубица Јовић || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Љубо Капор || 
|-
|Марија Кон || 
|-
|Драго Крча || 
|-
|Перо Квргић || 
|-
|Јосип Мароти || 
|-
|Борис Михољевић || 
|-
|Семка Соколовић Берток || 
|-
|Вјера Загар Нардели || 
|}

Спољашње везе 
 
Југословенски филмови
Филмови 1981.
Телевизијски филмови